Международные детские игры — международные спортивные соревнования, проводимые под эгидой Международного олимпийского комитета, между детьми из разных городов. Возраст детей участников соревнований от 12 до 15 лет.

История 
Основателем данных соревнований был Метод Клеменц. Международные детские игры были впервые проведены в 1968 году в городе Целе Югославия. Целью проведения игр было укрепление мира и дружбы через спорт. Участие в первых Играх приняли 9 городов из Югославии, Чехии, Словении, Австрии, Швейцарии, Италии и Хорватии.
С того времени в соревнованиях приняли участие более 37000 детей из 411 разных городов и 86 стран.

Места проведения 
Летние игры

Зимние игры'''

Ссылки 
Официальный сайт МДИ

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года
Международные спортивные соревнования
Детский спорт